Großer Garten steht für:

 Großer Garten (Dresden), Parkanlage in Dresden, Sachsen
 Großer Garten (Hannover), Barockgarten in Hannover, Niedersachsen